NWI, sigle composé des trois lettres N, W et I, peut faire référence à :
 Newsworld International,
 Aéroport international de Norwich, Norfolk, England, Royaume-Uni, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 N.W.I. New World Inc.
Code